Sauzon (en bretó Saozon) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 860 habitants. És un dels quatre municipis de l'illa Belle-Île-en-Mer.

Demografia

Administració

Galeria d'imatges

Referències 

Municipis del districte d'An Oriant